Fetich kan henvise til flere artikler:

 Fetich – en form for stærk amulet, gudefigur eller åndefigur som tillægges overnaturlige kræfter og dyrkes
 Seksuel fetichisme – en seksuel tiltrækning til et objekt – en fetich, der har en stor magt i individets seksualitet

Se også
 Fremmedgørelse – hvor varefetichisme er et marxistisk begreb